Ingham ist ein Ort im australischen Bundesstaat Queensland mit knapp 5000 Einwohnern. Ingham liegt an der australischen Ostküste am Bruce Highway, 100 km nordöstlich von Townsville und 140 km südlich von Innisfail. Sie ist Sitz des lokalen Verwaltungsgebiets (LGA) Hinchinbrook Shire Council.

Klima 
In Ingham herrscht nordaustralisches Monsunklima. In den Monaten Dezember bis Februar erreichen die Temperaturen Spitzenwerte mit mittleren Maxima von bis zu 32,5 °C und mittleren Minima von nicht unter 23,2 °C. Der Juli ist nicht nur der regenärmste, sondern auch der kälteste Monat mit mittleren Maxima von 24,9 °C und mittleren Minima von 13,7 °C. Der regenreichste Monat ist der Februar.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2011 zog das Sturmzentrum des Zyklons Yasi nah an der Stadt vorbei, im Gegensatz zu den starken Zerstörungen in den nördlicher gelegenen Orten Cardwell und Tully kam Ingham dabei aber noch vergleichsweise glimpflich davon.

Besonderes 
Alljährlich im Mai findet in Ingham das Australian-Italian Festival statt. Laut dem australischen Statistikamt stellen nach den Australiern italienischstämmige Einwohner mit 7,7 % die größte Bevölkerungsgruppe.

Persönlichkeiten 
 Ashleigh Southern (* 1992), Wasserballspielerin

Weblinks 

Hinchinbrook Shire Council (englisch)

Einzelnachweise  

Ort in Queensland
Hinchinbrook Shire